Thorpe är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexis Thorpe (född 1980), amerikansk skådespelerska
 Benjamin Thorpe, (1782–1870), engelsk språkforskare
 Edward Thorpe, (1845–1925), engelsk vetenskapsman
 Ian Thorpe, (född 1982), australiensisk simmare
 Jeremy Thorpe (1929–2014), brittisk jurist och politiker
 Jim Thorpe, (1887–1953), amerikansk idrottsman
 Richard Thorpe (1896–1991), amerikansk filmregissör
 Sylvia Thorpe, (född 1926), brittisk författare
 William Homan Thorpe, (1902–1986), engelsk zoolog

Externa länkar 
 

Engelska efternamn